Kamjanyj Brid ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Kamjanyj Brid, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Baraniwka
 Kamjanyj Brid (Blahowischtschenske), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Blahowischtschenske
 Kamjanyj Brid (Schytomyr, Starosilzi), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Starosilzi
 Kamjanyj Brid (Schytomyr, Nowa Borowa), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Nowa Borowa
 Kamjanyj Brid (Lysjanka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lysjanka